Андрей Голицын:
 Голицын, Андрей Андреевич (?—1638) — боярин, судья Владимирского судного приказа.
 Голицын, Андрей Борисович (1791—1861) — генерал-майор, мистик.
 Голицын, Андрей Васильевич (XVI век—1611) — боярин эпохи смуты.
 
 Голицын, Андрей Кириллович (род. 1932) — предводитель Российского дворянского собрания, общественный деятель.
  Примечания